Cet article relate le parcours de l'équipe de Grèce lors de la Coupe du monde de football 2010 organisée en Afrique du Sud du 11 juin au .

Effectif

Qualifications

Groupe 2 

|}

Barrages 

|}

Coupe du monde

Premier tour - groupe B

Corée du Sud - Grèce

Grèce - Nigeria

Grèce - Argentine

Références 

Grèce
2010